Het Gemengd team boogschieten op de Olympische Zomerspelen 2020 vond plaats van vrijdag 23 tot en met zaterdag 24 juli 2021.

Dit onderdeel maakte haar olympische debuut

Het gemengde team werd gehouden van van vrijdag 23 juli tot en met zaterdag 24 juli in het Yumenoshimapark. Alle landen met ten minste 1 vrouw en 1 man geplaatst werden gerangschikt op de resultaten van de beste vrouw en de beste man in de Plaatsingsronde. De top zestien plaatste zich voor de eliminatiefase. De loting was gebaseerd op de rangschikking.

Records
 144 pijlen Plaatsingsronde
Voorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het olympisch record.

Resultaten

Plaatsingsronde

Schema

Gemengd team